Walpurgis hace referencia a:

Personas
 Walburga, religiosa inglesa que dirigió el convento de Heidenheim.
 María Antonia Walpurgis de Baviera, aristócrata muniquesa.

Además
 Noche de Walpurgis, festividad del centro y norte de Europa.
 La noche de Walpurgis, película de terror de 1971.